Ahmad Abdalla – regista e produttore cinematografico egiziano
 Jasim Abdalla – cestista emiratino
 Ghaleb Moussa Abdalla Bader – arcivescovo cattolico giordano
 Khalid Abdalla – attore britannico
 Marcos Antônio Abdalla Leite – ex cestista brasiliano
 Mohamed Abdalla – allenatore di calcio ed ex calciatore sudanese
 Nasrin Abdalla – militare curda